Dario Damjanović – calciatore bosniaco
 Dejan Damjanović – calciatore montenegrino
 Jovan Damjanović – ex calciatore serbo
 Milan Damjanović – calciatore jugoslavo
 Miroljub Damjanović – ex cestista jugoslavo
 Nevena Damjanović – calciatrice serba